iets dat andere eigenschappen heeft dan verwacht.

De kwalificatie wordt onder andere gebruikt op de volgende gebieden:

 Ontaard (meetkunde) - ontaarde figuren 
 Ontaarde driehoek
 Ontaard (DNA) - een DNA-streng geldt als ontaard als hij niet de functie kan vervullen die gebruikelijk is op zijn positie
 Ontaarding - voor golffuncties met dezelfde energie
 Ontaarde materie - materie die gebruikelijke eigenschappen verloren heeft door extreme samenpersing
 Ontaarde kunst - kunst die bestempeld is als ongewenst
 Ontaarde moeders - boek van Renate Dorrestein
 Ontaarde moeder - archetype in verhalen